Micheli oder de Micheli ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Micheli (* 1970), Schweizer Eishockeyspieler
 Dante Micheli (1939–2012), italienischer Fußballspieler
 Giulio de Micheli (1899–1940), italienischer Komponist
 Geneviève Micheli (1883–1961), französische protestantische Klostergründerin im ökumenischen Geist
 Guglielmo Micheli (1866–1926), italienischer Maler
 Ivo Barnabò Micheli (1942–2005), italienischer Filmregisseur
 Jacques-Barthélemy Micheli du Crest (1690–1766), Genfer Politiker, Physiker, Kartograf und Geodät
 Marc Micheli (1844–1902), Schweizer Botaniker
 Maurizio Micheli (* 1947), italienischer Schauspieler
 Odette Micheli (1896–1962), Schweizer Schriftstellerin, Übersetzerin und Delegierte der Kinderhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK, Kh) für das besetzte Nordfrankreich
 Ornella Micheli, italienische Filmeditorin
 Paola De Micheli (* 1973), italienische Politikerin
 Pier Antonio Micheli (1679–1737), italienischer Botaniker
 Pierina De Micheli (1890–1945), italienische römisch-katholische Ordensfrau, Selige
 Sissa Micheli (* 1975), italienische Kunstfotografin und Medienkünstlerin
 Vincenzo Micheli (1833–1905), italienischer Architekt

Siehe auch:
 Miceli
 Michelis
 Demicheli